Nordland I е единадесети студиен албум на шведската екстремна група Bathory. Бележи завръщане към викинг метъл периода на групата и включва песни на тематика от скандинавската митология. Това е първи албум от бъдеща четирилогия, която остава недовършена.

Състав 
 Куортън – вокали, китара, бас, барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Батори
Музикални албуми от 2002 година